Bart Elfrink (1954), Nederlands schilder
Theo Elfrink (1923–2014), Nederlands schilder en graficus
Wilmer Dale Elfrink (1985), Amerikaanse voetbal- en basketbalcoach